

Cinema 
 Main Street (1923), filme dirigido por Harry Beaumont
 Main Street (2010), filme dirigido por John Doyle

Literatura 
 Main Street (livro), de Sinclair Lewis

Localidades 
 Main Street (Queens), Nova Iorque, Estados Unidos

Música 
 Main Street (álbum), de Epicure

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos